Buffalo Springs peut référer à :

 Buffalo Springs, un village dans le comté de Lubbock, Texas,
 Buffalo Springs, un secteur non constitué en municipalité, comté de Clay, Texas,
 Buffalo Springs, un secteur non constitué en municipalité, comté de Mecklenburg, Virginie, 
 Buffalo Springs, un secteur non constitué en municipalité, comté de Nelson, Virginie,
 Réserve nationale de Buffalo Springs, une zone protégée située dans le comté d'Isiolo, dans le nord du Kenya,